John Joubert (1927-2019), compositeur britannique ;
 John Joubert (1963-1996), tueur en série américain.